Угар — зменшення в кількості, у вазі чого-небудь (при плавленні, горінні, термічній обробці тощо та деяких природних процесах).

Приклади:

 угар (металургія) — у металургії

 угар (дихання і транспірація) — природна втрата органічних речовин та води при процесах дихання і транспірації

 угар (гниття) — природна втрата органічних речовин та води при процесах гниття

 угар силосу — втрати силосної маси при силосуванні

 угар (текстильна промисловість) — втрати сировини при переробці в текстильній промисловості.